Herrschaft Friedland steht für folgende Adelsherrschaften:

 die Herrschaft Friedland (Niederlausitz), das spätere Ordensamt Friedland
 die Herrschaft Friedland (Böhmen), siehe Schloss Frýdlant
 die Herrschaft Friedland (Barnim), Landkreis Barnim, Brandenburg, siehe Kloster Friedland